Spelerpes bocourti (Brocchi, 1883) est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
 Bolitoglossa morio  (Cope, 1869) - synonymie attribuée par Karl Patterson Schmidt en 1936
 Bolitoglossa rostrata  (Brocchi, 1883) - synonymie attribuée par Edward Harrison Tayloren 1952

L'holotype de ce taxon est présumé perdu. Il ne figure pas au catalogue réalisé par Thireau en 1986. Selon Arden H. Brame il n'est pas certain que ce taxon soit réellement synonyme de l'une ou l'autre des espèces ci-dessus.

Notes et références 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hemidactyliinae